

Цереквиця — село в гміні Тшебниця Тшебницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Цереквиця — село в гміні Жнін Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Цереквиця — село в гміні Рокетниця Познанського повіту Великопольського воєводства